Localidades
Hazard (Nebraska)
Hazard (Kentucky)

Outros usos
El-Hazard, franquia de animês
9305 Hazard, asteroide
Hazard (filme), produção de 1948 com Paulette Goddard

Desambiguação